Vinum Intus – szósty album studyjny fińskiego zespołu metalowego Alghazanth, wydany 1 stycznia 2011 roku przez wytwórnię Woodcut Records.  Płyta ukazała się w formie dwupłytowego zestawu CD.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Twórcy 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:
 Mikko "Goat Tormentor" Kotamäki – wokal, gitara basowa
 Riku "Grimort" Vallisto – gitary 
 Mika "Thasmorg" Kaakkolahti – gitara, drugi wokal
 Tuomas Ekholm – instrumenty klawiszowe
 Gorath Moonthorn – perkusja

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2011
Albumy blackmetalowe
Albumy metalu symfonicznego